NGC 235A, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld  Walvis
 NGC 235B, de benaming voor een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld  Walvis